Эксталига 2014/2015 — 23-й сезон Белорусской экстралиги. Сезон начался 4 сентября 2014 и закончится в марте 2015 года. В турнире приняли участие 11 клубов из Беларуси.

Участники 

</center>

Регулярный чемпионат

1 этап 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

а – команда, прошедшая в группу «А» (места с 1 по 6), б – команда, прошедшая в группу «Б» (места с 7 по 11)

 2 этап 

 Группа «А» 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

р – победитель регулярного чемпионата, п – команда, прошедшая в плей-офф

Группа «Б» 

 '' М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

п – команда, прошедшая в плей-офф

Статистика Регулярного чемпионата

Статистика игроков

Плей-офф

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Сезоны Белорусской экстралиги
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее
Спорт в Белоруссии в 2014 году
Спорт в Белоруссии в 2015 году